Mario Rodríguez - conjunto del nombre propio Mario y el apellido Rodríguez - puede referirse a:

Personajes 
 Mario Rodríguez Cervantes (1978-), futbolista mexicano;
 Mario Rodríguez Cobos "Silo" (1938-), escritor argentino;
 Mario C. Rodríguez Madrid (1975-), futbolista hondureño 
 Mario Rodríguez Malpica (18??-1997), marino y militar mexicano;
 Mario R. Rodríguez Rodríguez (1981-), futbolista guatemalteco;
 Mario Rodríguez Varela (1937-), futbolista argentino ;
 Mario Augusto Rodríguez V. (1917-2009), periodista panameño;
 Mario Orellana Rodríguez (1930-), arqueólogo y profesor chileno;
 Mario Rodríguez Ruiz (1997-), futbolista español.